Pyronia albidus är en fjärilsart som beskrevs av Cockerell 1878. Pyronia albidus ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
albidus